Эякский язык (эяк; устар. угаленцский; Eyak; самоназвание i.ya.q ) — вымерший язык племени эяков, который был распространён на юго-востоке Аляски, в районе Кордовы.

Ближайшими к нему живыми языками являются языки атабаскской группы (семья на-дене), в частности, тлингитский язык.

Многочисленные тлингитские топонимы на побережье залива заимствованы из эякского, на тлингитском они имеют странное значение или вовсе бессмысленны; в устной традиции, однако, сохраняется эякская этимология. Распространение эякских топонимов означает, что когда-то эяки жили на значительно большей территории, чем ко времени контакта с европейцами.

Вымирание 
Мэри Смит Джонс (14 мая 1918 — 21 января 2008), жившая в городе Кордова, была последней чистокровной представительницей племени эяк и последней носительницей эякского языка.

Распространение английского и вытеснение индейских языков — не единственная причина, по которой эякский язык вымер. Миграция тлинкитов на север привела к тому, что жители Якутата стали чаще учить тлингитский. Кроме того, эякский вытеснялся западными соседями, в частности, алютикским языком народа алутиик, а также народов долины реки Коппер. Эякская и тлинкитская культуры начали смешиваться, эякский стал вытесняться тлингитским.

Возрождение 
В июне 2010 года в газете  появилась статья о Гийоме Ледюэ (), французском студенте, который выучил эякский язык. С 12 лет он самостоятельно занимался эякским по текстам и аудиоматериалам, полученным от . Гийом никогда не был на Аляске и никогда не говорил с Мэри Смит Джонс.

После публикации статьи он поехал на Аляску и встретился с Майклом Крауссом, выдающимся лингвистом, специализирующимся на эякском языке. Доктор Краусс оказал Ледюэ помощь с постановкой верного произношения и предоставил материалы для дальнейшего исследования, включая морфологический анализ эякской литературы.

В июне следующего года Гийом вернулся на Аляску, чтобы помочь в организации эякского семинара. Он считается свободно владеющим эякским языком, переводчиком и учителем эякского. Несмотря на это, эякский остаётся классифицирован как «вымерший», так как у него нет носителей, для которых он был бы родным.

В настоящее время эякский язык является символом движения за возрождение умирающих языков.

Фонетика

Согласные 

Примечание: звук /w/ не сильно лабиализован, а /m/ обычно не встречается в устной речи.

Гласные 
{|class="wikitable"
|-
| rowspan=2|  
| colspan=3 align="center"|Долгие/напряжённые
| colspan=3 align="center"|Краткие/расслабленные
|-
| align="center"|переднего ряда
| align="center"|среднего ряда
| align="center"|заднего ряда
| align="center"|переднего ряда
| align="center"|среднего ряда
| align="center"|заднего ряда
|-
| верхнего подъёма
| align="center"|i· 
|  
| align="center"|u· 
| align="center"|i 
|  
| align="center"|u 
|-
| среднего подъёма
| align="center"|e· 
|  
|  
| align="center"|e  / æ 
| align="center"|a 
|  
|-
| нижнего подъёма
| align="center"|a· 
|  
|  
| align="center"|a 
|  
|  
|}

Гласные буквы, за которыми следует «n», означают назализованный звук.

Примеры слов 
Несколько слов эякского языка:
 xǝwa собака
 kuutschi волк
 tsʼiyu чёрный медведь
 kʼudǝʔuhdg яйцо
 qʼāš нога
 ɬilāʔ человек
 qāt остров
 tʼuʔčʼ чёрный
 khatl зелёный
 tɬãt синий, голубой
 tsʼaʔ глины, суглинки
 kaač одеяло
 tsʼaagɬ корзина
 tsĩ:dz мечта
 tzatlkh почва
 tʼãtɬ перо; лист
 kugɬ дрова для огня, чтобы сжечь
 tlehatl завтра
 tleki один

Ссылки 
 Индейский язык эяк вымер
 Сравнительное собрание слов осьми наречии племян северо-западнаго берега Америки Ф. П. Врангеля. СПб., 1839
 Официальная веб-страница племени
 Страница Аляскинского языкового центра
 Сравнительный анализ слов языков Аляски
 Совет по возрождению эякского языка
 «From Stewards to Shareholders: Eyaks Face Extinction» (interview).
 Эякская корпорация
 Вымерший аляскинский язык привлёк внимание французского студента
 «На Аляске француз пытается возродить вымерший эякский язык», Jim Carlton, The Wall Street Journal, 10 августа 2010

Примечания

Литература 
 Hund, Andrew. «Eyak.» 2004. Encyclopedia of the Arctic. Taylor and Francis Publications. ISBN 1-57958-436-5
 Krauss, Michael E., ed. 1982. In Honor of Eyak: The Art of Anna Nelson Harry. Fairbanks: Alaska Native Language Center. ISBN 0-933769-03-2
 Krauss, Michael E. 2004. Athabaskan tone. pp. 51–136 in Sharon Hargus & Keren Rice (eds) Athabaskan Prosody. (Current Issues in Linguistic Theory 269). Amsterdam: John Benjamins. ISBN 90-272-4783-8. Based on an unpublished manuscript dated 1979.
 Krauss, Michael E., and Jeff Leer. Athabaskan, Eyak, and Tlingit Sonorants. Alaska Native Language Center Research Papers No. 5. Alaska Native Language Center, University of Alaska, P.O. Box 757680, Fairbanks, AK 99775-7680, 1981. ISBN 0-933769-35-0
 New Yorker, June 6, 2005: «Last Words, A Language Dies»

Языки на-дене
Языки США
Мёртвые языки Северной Америки
Языки Аляски